Det ondes problem eller det epikureanske paradoks er indenfor religionsfilosofi og teologi et paradoks. Spørgsmålet omhandler hvordander kan findes en god, almægtig og alvidende gud, samtidig med at der findes ondskab i verden.

Så vidt vides blev Det ondes problem først fremsat af filosoffen Epikur.

Han kom med citatet:

 Er Gud villig til at forhindre ondskab, men ikke i stand til det? - Da er han afmægtig.
 Er han i stand til det, men ikke villig? - Da er han ondskabsfuld.
 Er han både i stand til det og villig? - Hvorfra kommer så ondskab?

Modsvaret til det ondes problem har forsøgt enten at vise, at der ikke er en modsætning mellem en god, almægtig og alvidende gud og ondskab i verden eller at fremstille en Teodicé

Paradokser
Religionsfilosofi
Teologi